Stolperkante bedeutet

 Unebenheiten am Boden, die beim Gehen zu Stürzen führen können;
 Stolperkante (Aerodynamik), bewusst angeordnete Veränderungen am Tragflächenprofil bei Flugzeugen.